Die Liste der Monuments historiques in Saint-Hilaire-au-Temple führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Saint-Hilaire-au-Temple auf.

Liste der Objekte 

|}

Weblinks 

 

Saint-HilaireauTemple
SaintHilaireauTemple
!